El término Policía judicial puede referirse a :

Policía judicial, o sea aquella que presta servicios al poder judicial y al ministerio público, para la investigación de delitos y ejecución sentencias ;
 Polícia Judiciária (PJ, Policía Judicial), principal órgano policial de investigación criminal de Portugal;
 Policía Judicial de España, la que cumple este tipo de funciones en España ;